Левоня́н () — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Левонян, Вайк Амаякович (1932—1945) — участник Великой Отечественной войны, старший сержант.
 Левонян, Давид (род. 1984) — армянский футболист.
 Левонян, Сероб Степанович (более известен как Дживани; 1846—1909) — выдающийся армянский поэт, музыкант и ашуг.